Султантепе — район в ильче Ускюдар в азиатской части Стамбула. Название Султантепе означает «холм султана».

Традиционный район Султантепе сосредоточен на общественной площади на вершине холма с видом на исторический центр Ускюдара. Из-за реорганизации правительства нынешний официальный район теперь включает традиционный район на вершине холма и склонах холмов в дополнение к почти всему бывшему району Хаджи Хесна Хатун, частям бывшего района Сельманага и частям районов Икадие и Кузгунджук.

История 
В византийские времена на вершине холма стояло здание с мраморными колоннами, возможно, церковь.

Согласно одному источнику, во времена Османской империи этот район был выбран в качестве резиденции женщиной при дворе Сулеймана Великолепного, Хаджи Хесна Хатун (леди Хесна Хаджи), няней его дочери Михримах Султан. Когда Михримах выросла, а Хесна готовилась к отставке, Хесна попросила Михримах указать место, откуда она могла бы наблюдать за султаном и его дворцом. Михримах дала ей землю, которая сейчас называется Султантепе, и построила для нее там резиденцию. Согласно другому источнику, у Михримах был туберкулез, и врачи отправили ее в Султантепе подышать более здоровым воздухом. Хесна сопровождала ее и построила там мечеть.

Объекты 
Султантепе в основном жилой район. Розничные предприятия сосредоточены вдоль проспекта Селмани Пак на южной окраине района и вокруг площади на вершине холма.

Образовательные учреждения в районе включают начальную школу Султантепе, среднюю школу Халиде Эдиб Адывар,  и высшую коммерческую школу Ускюдара.  Школа была основана в доме турецкой писательницы и педагога Халиде Эдиб Адывар в 1925 и 1937 годах; однако дом рухнул в 1939 году. На его месте была построена нынешняя начальная школа Султантепе.

Мечети в этом районе включают Хаджи Хесна Хатун (впервые построена в 16 веке, перестроена в 1900 году, отремонтирована в 1957 году), Баки Эфенди (построена в 1644 году, отремонтирована в 1875 году) и Мирзазаде (построена в 1730-1731 гг.) около вершина холма; Шейх Мустафа Девати и Абди Эфенди в бывшем районе Сельманага; и Абдуррахман Ага (построен в 1766–1767 годах, перестроен или отремонтирован в 1832–33, 1965 и 1995 годах) в Пашалиманы.

Одним из важнейших исторических объектов района является Узбеклер Теккеси (Ложа узбеков Дервишей), впервые построенный в 1750-х годах для паломников из Средней Азии, возможно, на месте, где такие паломники традиционно разбивали свои палатки. Текке находился в ведении ордена Накшбандия и был перестроен в 1844 году. Он сыграл роль в турецкой войне за независимость как убежище и место встречи членов сопротивления, центр связи, госпиталь и оружейный склад. К северо-востоку от ложи находится кладбище текке, на котором находятся могилы шейхов текке и других, связанных с текке. Среди похороненных Мюнир Эртегун, Несухи Эртегун и Ахмет Эртегун. У входа на кладбище находится могила Али Ризы Эфенди, о котором ничего не известно, кроме того, что он умер в возрасте 15 лет..

Самая большая зеленая зона в этом районе - это Fethi Paşa Korusu (Парк Фетхи-паша) на северо-восточной окраине района.

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Городские районы Стамбула
Ускюдар